"Confide in Me", pjesma od Kylie Minogue, objavljena kao singl 1994. godine s albuma Kylie Minogue
 Confide in Me (album), kompilacijski album iz 2002. godine od Kylie Minogue
 Confide in Me: The Irresistible Kylie, kompilacijski album iz 2007. godine od Kylie Minogue